De Serie A 2004/05 was het 102de voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 74ste seizoen van de Serie A. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 960 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,53 doelpunt per wedstrijd. Nieuwkomers dit seizoen waren US Palermo, Cagliari Calcio, AS Livorno, FC Messina, Atalanta Bergamo en ACF Fiorentina.

Uitslagen

Eindstand 

1. Door het Italiaans omkoopschandaal verloor Juventus de landstitel op 14 juli 2006.

2. AS Roma plaatste zich voor de UEFA Cup 2005/2006 als verliezend finalist van de Coppa Italia.Play-offs
Promotie/degradatie

Bologna degradeert naar de Serie B.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2004/05 uit in de Serie A.

Toeschouwers

Zie ook
Serie B 2004/05
Coppa Italia 2004/05
AC Milan in het seizoen 2004/05

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2004/05